La Troisième Chaîne peut faire référence à

Chaînes de télévision :
 la Troisième chaîne couleur de l'ORTF (1972-1974)
 FR3 puis France 3 (depuis 1975).

Voir aussi